Всемирный Кубок чемпионов () — соревнования для национальных волейбольных сборных, проводимые под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
 
Проводятся с 1993 года с периодичностью один раз в четыре года среди мужских и женских команд.

История 
До 1989 года в каждом первом послеолимпийском сезоне FIVB организовывала соревнования на Кубок мира. С 1991 года Кубок мира был совмещён с первым этапом отбора на Олимпиаду и стал разыгрываться в годы, предшествующие олимпийским. С целью заполнения возникшей паузы в календаре официальных международных соревнований на уровне национальных сборных Международная федерация волейбола ввела новый турнир — Всемирный кубок чемпионов. Местом его постоянного проведения стала Япония.

Всемирный кубок чемпионов проходит в год, предшествующий году проведения чемпионата мира. Участвуют по 6 национальных сборных в мужском и женском турнирах: команда хозяев соревнований (Япония), команды-чемпионы континентальных конфедераций (Европы, Азии, Северной Америки, Южной Америки) и одна приглашённая команда. В 2005 и 2009 годах к участию в мужском турнире вместо приглашённой сборной был допущен чемпион Африки Египет. В турнирах 2017 года (мужском и женском) принцип комплектования состава участников был изменён. К соревнованиям были допущены лидеры континентальных рейтингов (по состоянию на начало года) Европы, Азии, Северной и Южной Америк (по 4 сборные). Как и прежде по одному месту предоставлено хозяевам соревнований (сборным Японии) и приглашённым командам.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки и источники 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив волейбольных результатов
 Сайт ФИВБ

Волейбольные соревнования
Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
Международные соревнования по волейболу в Японии